Belton (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud 
 Belton (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Belton (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Michael J. Belton (Bognor Regis, Anglaterra, 1934 - 2018), astrònom estatunidenc d'origen anglès